Ursus (geslacht), berengeslacht
 Ursus (bier), Roemeense brouwerij
 Ursus (tractormerk), Pools fabrikant van landbouwmachines
 Ursus (Warschau), stadsdeel van Warschau
 Ursus (wodka), IJslands wodkamerk
 Ursus (wielen), Italiaans fabrikant van fietsonderdelen

Zie ook
 Heilige Ursus (doorverwijspagina)